Sacrificium — шестой студийный альбом немецкой симфо-метал-группы Xandria, выпущенный 2 мая 2014 года. Альбом вышел на лейбле Napalm Records.

На латыни слово sacrificium означает действие, связанное с чем-то сакральным, священным, в частности — жертвоприношение.

История создания 
По словам участников группы, новый альбом «продолжит музыкальное направление» их предыдущего альбома, Neverworld’s End, но «принесёт людям ещё больше удовольствия».

Непосредственно перед записью альбома, группа распрощалась со своей солисткой Мануэлой Краллер, которая была в группе на протяжении трёх лет. Она была заменена Голландской певицей Дианой ван Гирсберген, которая так же является участницей группы Ex Libris. Эта запись так же является первой для басиста Стивена Вуссова в составе Xandria.

Список композиций

Чарты

Участники записи 
Xandria
 Диана ван Гирсберген — вокал
 Марко Хойбаум — гитара, клавишные, вокал
 Филип Рестемайер — гитара
 Стивен Вуссов — бас-гитара
 Герит Ламм — ударные

Примечания

Ссылки 
 Дискография на официальном сайте группы
 Рецензия альбома «Sacrificium» в журнале Dark City № 81, 2014 год 

Альбомы 2013 года
Альбомы пауэр-метала
Альбомы Xandria